Pöllönkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöllönkari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Pöllönkari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar